Jugovzhodna divizija je lahko:

Jugovzhodna divizija (NBA)
Jugovzhodna divizija (NHL)